Кубок Англии по футболу 1886/87 () — 16-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Для участия в нём заявилось 124 футбольных клуба, на 6 меньше, чем в предыдущем сезоне, хотя 4 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Переигровка третьего раунда

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Переигровка пятого раунда

Шестой раунд

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии 1886/87 на сайте RSSSF.com 
 Кубок Англии 1886/87 на сайте на Wildstat.ru 

1886-1887
Футбол в Англии в сезоне 1886/1887